Luis Geraldo Carreño Pinango (Caracas, Venezuela; 4 de julio de 1975) es un actor de doblaje y locutor venezolano. Conocido por ser la voz de Bob Esponja para Hispanoamérica en la serie homónima desde la segunda temporada estrenada en el año 2000.

Carrera 
Aunque a los 15 se inició en la locución, comenzó a hacer doblaje en 1992 a la edad de 16 años para la telenovela brasilera Pantanal con el personaje de Reno.

Actualmente reside en Miami, Florida, donde sigue trabajando en el doblaje. Además fue locutor de radio por Hot94, realiza publicidad y ha participado como actor en teatro y televisión.

En los últimos años ganó fama por su frase hecho viral en Latinoamérica «¡Qué es eso!» en la serie de Nickelodeon. En 2022, Tito Silva Music, compositor peruano del musical «Mi bebito fiu fiu», invitó a Carreño en la canción «¡Kesezo! (pintamos toda la casa)».

Filmografía

Anime 

 The Prince of Tennis - Takeshi Momoshiro (primera voz)
 GetBackers - Akabane Kurodo"doctor chacal"
 Fate/stay night - Lancer
 Hell Girl - Hajime Shibata
 Wolf's Rain - Tsume
 Goleadores - Ikaro Tatsumura
 Fullmetal Alchemist - Rick (ep. 18), Lujon
 Duel Masters - Kokuyo
 Slayers Next - Xeros
 Slayers Try - Xeros
 Bokurano - Koemushi(eps. 2-3)
 Hellsing - Richard Hellsing
 Super Cerdita - Lance Romero
 Humanoid Monster Bem - Detective Mikami
 Excel Saga - Tetsuko
 Di Gi Charat Nyo - Yasushi Omocha
 Escuela de detectives (Tantei Gakuen Q) - Koutaro Nanami
 Hungry Heart - Seisuke Kanou
 Goleadores - Hikaru Tatsumura (Ícaro)
 Black Cat - Doctor (Kanzaki)
 Medabots Damashii - Arc-Dash
 Medabots - Shrimplips
 S-CRY-ed - Kasuma
 Speed Grapher - Ran Yurigaoka
 Perros afortunados - Nofel
 Mushishi - Keisuke (ep 14), Tetsu (ep 23)
 Pita Ten - Hermano de Miku
 Beyblade - DJ Jazz Man, voces adicionales
 Trinity Blood - Voces adicionales
 Last Exile - Voces adicionales

Series animadas 

 Bob Esponja - Bob Esponja  (Temporada 2 - presente)
 Bob Esponja: Atrapados en el Congelador - Bob Esponja
 Bob Esponja: Aventura en la Atlántida - Bob Esponja
 La Gran Fiesta de Cumpleaños de Bob Esponja - Bob Esponja
 Blind Nights - Grim Bob
 La Navidad de Bob Esponja - Bob Esponja
 Catdog - Perro
 Los Jóvenes Titanes - Fixit
 Duelo Xiaolin - Maestro Dashi

 Las nuevas aventuras de Batman - El Acertijo
 Superman: la serie animada - El Acertijo

 Martin Mystery - Martin Mystery
 Tres espías sin límite - Martin Mystery (un cap.)

 Liga de la justicia - The Question

 Ginger - Jonas Foutley (2ª voz)
 Las aventuras de Coco Fred - Voces Adicionales
 Danny Phantom - Kwan y Reloj
 Secundaria Bromwell - Director
 Secundaria de Clones - Gandhi
 La Robot Adolescente - Silver Shield, voces adicionales
 X-Men: Evolution - Espinas
 Cosas de chicos y chicas - Jason
 Mission Hill - Carlos Hernández-Leibowitz
 Jacobo Dos Dos - Duchesne
 Tracey McBean - Shamus Wong
 Save-Ums! - Oscar, el mono
 Superman: la serie animada - Jaime Olsen (2a voz)
 Harry y su cubeta de dinosaurios - Sid (2ª voz)
 Liga de la Justicia - Voces diversas
 Sheep en la gran ciudad - Voces diversas
 Megas XLR - Voces diversas
 Pinky y Cerebro - Ratón 2 (en el episodio el Ratón de la Mancha)
 Batman del futuro - Voces Adicionales
 Fantasma del Espacio, de costa a costa - Voces diversas
 Angelina Ballerina - Voces adicionales
 Juanito Jones - Voces adicionales
 Cuentos de la cripta (serie animada) - Voces adicionales
 Jones, El Robot - Voces Adicionales
 Universitarios - Dan
 Pecola - Voces Adicionales
 Dosis de Familia - Pa
 Max Steel - Max Steel (2ª voz)
 Blind Nights - Gordon

Películas animadas 
 Bob Esponja: La película - Bob Esponja
 Bob Esponja: Un héroe fuera del agua - Bob Esponja
 Barbie en las 12 princesas bailarinas - Derek
 Barbie en El Lago de los Cisnes - Príncipe Daniel
 Barbie en el cascanueces - El cascanueces / Erick
 Barbie en La princesa y la plebeya - Dominick
 Barbie y el castillo de diamantes - Ian
 Barbie como la Princesa de la isla - Príncipe Antonio
Batman del futuro: El regreso del Guasón - Stewart Carter Winthrop III/Ghoul
 Max Steel: En peligro de extinción - Max Steel
 Max Steel: El dominio de los elementos - Max Steel
 El club rompecabezas: El misterio de la Navidad - ChristopherChristopherChristopher

Series de TV 
 El Show de Tom y Jerry - Rick
 Blue Water High: Escuela de Surf - Matt Leyland
 La justiciera - Rafael
 Kenan y Kel - Marc Cram
 Criss Angel Mindfreak - Criss Angel
 Todo por pasión - Entrenador Leslie Moore
 Ingeniería de lo cotidiano - Presentador
 Everyday Baking - John Barricelli
 Los animales más graciosos del planeta - Matt Gallant
 Intervention - Voces Adicionales
 Vida y hogar con Martha Stewart - Voz off (2era temp.)
 El Taller de Katie Brown - Voces Diversas
 Big Time Rush - Voces Adicionales
 El Hombre Invisible - Robert "Bobby" Hobbes
 Missing Person Unit (Vermist) - Voces adicionales
 Ciencia en casa - Voces Adicionales

Películas 

 Hit and Run - Charlie Bronson / Yul Perkins (Dax Shepard)
 Ozzy, el koala - Gilbert
 Mujeres en problemas - Bert Rodriguez (Joseph Gordon-Levitt)
 Los Goonies - Brand Walsh (Josh Brolin) (doblaje venezolano) 
 La gran aventura de Pee-Wee - Pee-Wee Herman (Paul Reubens) (doblaje venezolano)
 Sangre y vino - Jason
 Los dioses deben estar locos 4 - Voces diversas
 Dirty Dancing - Voces adicionales
 Los Goonies - Brand Walsh
 The Final Cut - Voces diversas
 Jóvenes pistoleros - Richard 'Dick' Brewer (Charlie Sheen)

Telenovelas brasileñas 

Selton Mello
 La próxima víctima - Tonico (Antônio Carlos Mestieri)
 Fuerza del deseo - Abelardo Sobral

Otros
 El Clavel y la Rosa - Januário Almeida (Taumaturgo Ferreira)
 Pantanal - Reno (Marcos Winter) (su debut)
 Hilda Huracán - Roberto Drummond (Danton Mello)
 Xica da Silva - Dom Duarte (André Mauro)
 Por amor - Leonardo de Barros Mota (Leonardo Novelli)
 Cuatro por cuatro - Danilo (Marcelo Serrado) -->

Publicidad 
Es uno de los locutores comerciales más buscados en Venezuela
 Cepillo de dientes de Colgate
 Bob Esponja: Kellog's
 Bob Esponja: Kinder Sorpresa
 Bob Esponja: Nickelodeon
 Bob Esponja: Bob Esponja para MTV
 Coca Cola
 HBO Family
 Harina P.A.N.
 Inter
 Gran Bob: Big Nick House (temporada 1)
 Sonata
 Cebion
 Advil
 Locatel - Mes de la Salud, Dosis de Familia, etc....
 Pantene
 Avelina
 Frutimax
 Electro Sonic
 Cool Tea
 Sociedad Anticancerosa de Venezuela
 MiGurt
 Kinder Sorpresa (Publicidad para México)

Locución 
 Archivos extraterrestres de History Channel.
 Voice Over de Canal A&E.
 Locutor de radio por Hot94.

Referencias

Enlaces externos 
 

Actores de voz de Venezuela
Locutores de Venezuela
Caraqueños